Bühler steht für

Personen:
 Bühler (Familienname), ein Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Bühler (Unternehmerfamilie), Schweizer Unternehmer- und Politikerfamilie

Orte:
 Bühler AR, Gemeinde im Kanton Appenzell Ausserrhoden, Schweiz
 Bühler (Eußenheim), Pfarrdorf der Gemeinde Eußenheim, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Bühler (Adelmannsfelden), Weiler der Gemeinde Adelmannsfelden, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Bühler (Fluss), rechter Zufluss des Kochers bei Geislingen am Kocher, Gemeinde Braunsbach, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Bühler Bach, linker Zufluss der Rot bei Bühl, Gemeinde Burgrieden, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Bühlerbächle, rechter Zufluss der Gutach (Kinzig) am Wohnplatz Säge, Gemeinde Gutach (Schwarzwaldbahn), Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Bühlertalbach, rechter Zufluss des Neckars bei Bühl, Stadt Tübingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg

Unternehmen:
 Bühler (Unternehmen), Schweizer Technologiekonzern
 Bühler Motor, Nürnberger Unternehmensgruppe

Sonstiges:
 Bühlerhaken oder einfach Bühler, ein Kletterhaken

 Siehe auch:
 Buhler
 Büeler
 Bühl
 Bühlbach